Du Black é uma banda brasileira formada em 2004, na cidade de Guaçuí, no Espírito Santo e composta por quatro integrantes: Lucas Arruda, Thiago Arruda, Artur Avelar e Jefferson Lourenço.

Em 2008, a banda lançou o primeiro CD, Soulshine, de forma independente.

Bandas formadas em 2004
Bandas do Espírito Santo
Bandas de soul
Bandas de funk
Bandas de música pop
Bandas de música popular brasileira